A categoria peso leve do boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 para boxeadores com até 60 quilos foi disputada por 12 atletas no Pavilhão 2 do Complexo Esportivo Riocentro.

Medalhistas

Resultados

Referências 
 

Leve